A2, a2 ali A-2 je lahko oznaka za:

 A2, format papirja, ki ga določa standard ISO 216
 A2 oz. A², vzdevek za mesto Ann Arbor, Michigan
 Avtocesta A2, avtocesta v Sloveniji
 Avtocesta A2, Hrvaška, avtocesta na Hrvaškem
 Avtocesta A2 Egnatia Odos, avtocesta v Grčiji
 Reaction Engines A2, koncept hipersoničnega potniškega letala